Campeonato Baiano - ligowe mistrzostwa brazylijskiego stanu Bahia, rozgrywane bez przerwy od 1905 roku.

Format 
Pierwszy etap
 Najpierw 12 klubów rozgrywa 22 kolejki systemem mecz i rewanż. Najlepsze 4 drużyny w tabeli awansują do finałowego etapu. Ostatni zespół w tabeli spada do drugiej ligi stanowej.
Finałowy etap
 Rozgrywany przez cztery kluby systemem mecz i rewanż. Zwycięzca finałowego etapu zdobywa mistrzostwo stanu. Najlepsze 3 kluby (jeśli nie grają w Campeonato Brasileiro Série A lub Campeonato Brasileiro Série B) awansują do Campeonato Brasileiro Série C.

Kluby 

Pierwsza liga 2007

 Alagoinhas Atlético Clube
 Esporte Clube Bahia
 Camaçari Futebol Clube
 Catuense Futebol
 Colo-Colo de Futebol e Regatas
 Fluminense de Feira Futebol Clube
 Esporte Clube Ipitanga Bahia Ltda
 Itabuna Esporte Clube
 Juazeiro Social Club
 Esporte Clube Poções
 Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista
 Vitória

Druga liga 2007

 Associação Desportiva Comunitária Astro
 Sport Clube Camaçariense
 Conquista Futebol Clube
 Feirense Esporte Clube
 Galícia Esporte Clube
 Guanambi Atlético Clube
 Associação Desportiva LeônicoKluby poza drugą ligą 2007 Barreiras Esporte Clube
 Cruzeiro Esporte Clube
 Sport Club Jacuipense Real Salvador Esporte Clube Ltda.
 Serrano Sport Club
 Serrinha Esporte Clube
 Esporte Clube Ypiranga'

Lista mistrzów

Kluby według tytułów

Linki zewnętrzne 
 FBF Oficjalna strona FBF
 RSSSF

Regionalne rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Brazylii